Divoké tance je český překlad pro několik názvů alb a písní Ruslany v ukrajinštině či angličtině:

 Dyki tanci – studiové album
 Wild Dances – píseň a singl
 Wild Dances (album) – studiové album